Beverly of Graustark – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Biograph Company
 Il principe azzurro   (Beverly of Graustark) – film del 1926 diretto da Sidney Franklin